I Liga austriacka w piłce nożnej (1931/1932) była 21. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna First Vienna FC 1894. Nowym mistrzem Austrii został zespół Admira Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1931 w piłce nożnej
1932 w piłce nożnej
1931 w Austrii
1932 w Austrii